Beresford (South Dakota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Bruce Beresford (1940), Australisch filmregisseur
 George Charles Beresford (1864-1938), Brits fotograaf
 Jack Beresford (1899-1977), Brits roeier
 Louisa Beresford, Markiezin van Waterford (1818-1891), Brits model en kunstschilderes
 Noel Beresford-Peirse (1887-1953), Brits generaal
 Steve Beresford (1950), Brits pianist
 William Beresford (1768-1856), Brits generaal en politicus

 Overig
 The Beresford, flatgebouw in New York